Hollywood Undead — дебютный проморелиз 2007 года, лос-анджелесской рэп-рок группы Hollywood Undead. Большинство песен позже были перезаписаны для альбома Swan Songs, который вышел 2 сентября 2008 года. Это единственный альбом, в записи которого принимал участие Shady Jeff.

Список композиций

Участники записи 
Hollywood Undead 
 Charlie Scene — вокал, соло-гитара
 Da Kurlzz — ударные, перкуссия, скриминг, вокал
 J-Dog — клавишные, синтезатор, ритм-гитара, вокал, скриминг
 Funny Man — вокал
 Deuce A.K.A. Tha Producer— вокал
 Johnny 3 Tears A.K.A. The Server — вокал
 Shady Jeff — вокал, скриминг

Приглашённые музыканты
 Kenneth Bickel — ударные: «My Black Dahlia», «No. 5», «City»
 Jeffree Star — вокал: «Turn Off The Lights»

Ссылки 
 Официальный сайт группы